Oliva – frutto dell'olivo
Oliva – nome proprio di persona italiano femminile

Geografia

Argentina 
Oliva – comune nella provincia di Córdoba

Italia 
Oliva – fiume della Calabria
Oliva – frazione di Blufi nella città metropolitana di Palermo
Oliva Gessi – comune della provincia di Pavia

Polonia 
Oliva – quartiere di Danzica

Spagna 
Oliva – comune della Comunità Valenzana

Persone
Alessandro Oliva – cardinale italiano
Alfonso Oliva – arcivescovo cattolico italiano
Andrés Oliva – ciclista spagnolo
Antonio Oliva – politico, patriota e giornalista italiano
Antonio Oliva – teologo e scienziato italiano
Benedetto Oliva – vescovo cattolico italiano
Carlo Oliva – scrittore, saggista e giornalista italiano
Carlos Oliva – ex calciatore honduregno
Criss Oliva – chitarrista statunitense
Domenico Oliva – calciatore italiano
Domenico Oliva – giornalista, politico e critico letterario italiano
Domenico Simeone Oliva – poeta, letterato, traduttore e pittore italiano
Elsa Oliva – pittrice, partigiana e antifascista italiana
Filippo Oliva – politico italiano
Francesco Oliva – pittore italiano
Francesco Oliva – vescovo cattolico italiano
Franco Oliva – architetto italiano
Gianni Oliva – filologo e storico della letteratura italiano
Gianni Oliva – storico italiano
Giorgio Oliva – politico italiano
Giovanni Paolo Oliva – religioso italiano
Ignazio Oliva – attore italiano
Javier Oliva González, più noto solo come Xavi Oliva – ex calciatore spagnolo
Joan Anello Oliva – gesuita e scrittore italiano
Jon Oliva – cantante e tastierista statunitense
Laura Beatrice Oliva – scrittrice, educatrice e poetessa italiana
Maria Oliva – supercentenaria italiana
Marilù Oliva – saggista e scrittrice italiana
Maximiliano Oliva – calciatore argentino
Paolo Oliva – pallanuotista italiano
Pavol Ušák Oliva – poeta slovacco
Patrizio Oliva – pugile italiano
Roc Oliva – hockeista su prato spagnolo
Romeo Oliva – ammiraglio italiano
Rosa Oliva– giurista, attivista e scrittrice italiana
Rubén Oliva – giornalista e regista italo-argentino
Samuel Oliva – cestista argentino
Sandro Oliva – chitarrista e compositore italiano
Sergio Oliva – culturista cubano
Vincenzo Oliva – politico italiano

Altro
Oliva bulbare – complesso di nuclei situati nel bulbo (tronco encefalico)
Oliva – tonalità di verde
Oliva – specie di mollusco delle Olividae

Pagine correlate 
Antonio Oliva
 Olive (disambigua)

Altri progetti